Langemarck ist der Name von:

 mehreren Kasernen, siehe Langemarck-Kaserne
 Mythos von Langemarck
 Langemark (bis 1945 Langemarck), Ort in der belgischen Provinz Westflandern